Symbiomycota es un clado de hongos que incluye a los hongos glomales (Glomeromycota) y los hongos superiores (Dikarya) que esta a su vez contiene las divisiones Ascomycota, Basidiomycota y Entorrhizomycota. Está basado en los análisis de ARN ribosomal y aminoácidos.  

Incluye todos los hongos micorrizicos y el nombre del clado se debe a que incluye todos los hongos simbiontes de plantas y algas. Symbiomycota es uno de los clados pertenecientes a los hongos terrestres (Amastigomycota).

Divisiones 

 Glomeromycota
 Dikarya
 Ascomycota
 Basidiomycota
 Entorrhizomycota

Filogenia 

Se ha propuesto aproximadamente las siguientes relaciones para las divisiones incluido otros grupos de hongos:

Referencias 

Fungi